María Luisa de Francia (; Versalles, 28 de julio de 1728-ibídem, 19 de febrero de 1733) fue una princesa francesa, tercera hija de los reyes Luis XV de Francia y María Leszczynska. Conocida como Madame Troisiéme (Madame Tercera), murió a los 4 años de un resfriado.

Primeros años 
Nació el 28 de julio de 1728 en el Palacio de Versalles, Francia, como la tercera hija del rey Luis XV de Francia (1710-1774) y de su esposa, la reina María Leszczynska (1703-1768). Su nacimiento no fue recibido con mucho entusiasmo en la corte debido a su género, y su padre había estado esperando un varón para así tener un heredero al trono. Cuando quedó claro que nació una niña, las celebraciones previstas para el futuro delfín fueron canceladas, y la pequeña infanta sólo recibió una misa cantada en la capilla de Versalles en su honor. Fue llamada Madame Troisiéme (Madame Tercera) al ser la tercera hija de los reyes. Como hija de un rey de Francia (hija de Francia), este rango le permitía tener el estilo de Alteza Real y era la mujer más importante en la corte después de su madre y hermanas mayores. Madame Troisiéme creció en Versalles con sus hermanas mayores, las gemelas Madame Première y Madame Seconde. Al año siguiente de su nacimiento, en 1729, las tres niñas fueron acompañadas por el nacimiento del delfín Luis. La familia real fue nuevamente acompañada por otro hijo Felipe, duque de Anjou, en 1730.

Muerte 
En el invierno de 1733, la pequeña Madame Troisième cogió un resfriado debido a una epidemia que se produjo en Versalles en ese entonces. Fue puesta bajo el cuidado del doctor Monsieur Bouillac, quien le administraba antieméticos y sangrías, lo cual probablemente menguó su estado de salud. Madame Troisième fue bautizada rápidamente en Versalles, y se le dio el nombre de sus padres María, y la forma femenina de Luis, Luisa. María Luisa murió de agotamiento el 19 de febrero de ese año, poco antes de su cumpleaños número cinco. Fue enterrada en Basílica de Saint-Denis, lugar de entierro tradicional de los borbones.

Existe un retrato de Madame Troisiéme atribuido a Pierre Gobert, pintado alrededor de 1732, y otro póstumo pintado en 1734 por Charles-Joseph Natoire, en el cual se la representó con su hermana menor, María Adelaida.

Galería

Ancestros

Véase también 
 Luis XV de Francia
 Maria Leszczynska
 Princesa de Francia

Niños fallecidos
Hijas de Francia del siglo XVIII de la dinastía de los Borbones